Сергей Солоух (литературный псевдоним) — современный российский прозаик, номинировавшийся на премии Большая книга, Букер и Антибукер; эссеист; переводчик; автор первой русскоязычной биографии американского музыканта Фрэнка Заппы и интернет-бюллетеня «ЗаппазУхОй»; автор многих статей и публикаций в журналах «Октябрь», «Русский журнал», «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир».

Биография 
Родился 13 мая 1959 года в Ленинске-Кузнецком. По образованию горный инженер. В разные годы научный сотрудник, доцент в институте, системный администратор, начальник информационного отдела в банке, технический директор компании оператора связи, менеджер по логистике транснациональной машиностроительной компании. Женат, имеет двоих дочерей.

О творчестве

Творчество

Рассказы 
 1982 — «Обыкновенная история», «Уже март», «Желаю счастья», «Тоска в окне». "Московский комсомолец"
 2000 — «Картинки» (книга рассказов) — СПб.: Геликон-плюс, 2000. — 88 с.
 2002 — «Разное» (сборник рассказов в составе книги «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева» М.:ОГИ, 2002).
 2008 — «Обыск» Franc-Tireur USA, 2008.  — 30 с
 2008 — «Естественные науки» (книга рассказов) — М.: Время, 2008. — 288 с.
2019 — «Sciences naturelles» (Soloükh, Sergueï. Sciences naturelles.  Traduit du russe par Christine Zeytounian-Beloüs). — Paris.: Ginkgo, 2019. — 150 p.

Романы 
 1993 — «Шизгара или незабвенное сибирское приключение» — «Волга», 1993, № 6-9.
 2005, 2013 — «Шизгара» (переиздание) — М.: Время, 2005. — 640 с. — Franc-Tireur USA, 2013 — 475 с
 1996, 2002, 2012 — «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева», поэма — Кемерово: Изд-во «Кузбасс», 1996. — 207 с.; М.:ОГИ, 2002. — 320 с. — Franc-Tireur USA, 2013 — 343 с
 2004, 2013 — «Самая мерзкая часть тела», книжка-раскраска — СПб.: Геликон-плюс, 2004. — 256 с. — Franc-Tireur USA, 2013 — 295 с
 2011, 2013 — «Игра в ящик» — М.: Время, 2011. — 672 с.— Franc-Tireur USA, 2013 — 577 с
 2016 — «Рассказы о животных» — М.: Время, 2016. — 215 с. 
2021  — «Love International» — М.: Эксмо,  2021.  —  352  с.

Публицистика 
 1997, 2008 — «Паппа-Заппа» — Кемерово, 1997; СПб.: Геликон-плюс, 2008—472 с.
 2003 — «Метрогипротранс. 70 лет — одна любовь, один проект» — М.:Изд-во Артемия Лебедева, 2003.—  206 с.
 2012 — «Ушки» — Franc-Tireur USA, 2012 — 395 с.
 2013 — «Ярослав Гашек. „Похождения бравого солдата Швейка”. Комментарии к русскому переводу.» — Franc-Tireur USA, 2013 — 593 с.
 2015 — «Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка"»  — М.: Время, 2015. — 832 с
 2015 — «Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка"» — М.: Время, 2015. 2-е издание., испр. и доп.— 862 с.
2018 — «Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка"» — М.: Время, 2019. 3-е издание., испр. и доп.— 912 с.
2019 — «Гашек-гештальт или Швейко-терапия» — Franc-Tireur USA, 2019. — 188 с.
2020 — «Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка"» — Lulu Press, 2020. 4-е издание., испр. и доп.— 694 с.
2022 — «Никому ни за что ничего не будет: Ярослав Гашек и Ярмила Майерова. История любви» — М.: Пальмира, 2022. — 141 с 
2022 — «Nikdо za nic nedostane. Jaroslav Hašek a Jarmila Mayerová. Příběh lásky"» — NYC.: Lulu, 2022. — 138 s.

Переводы 
 2022 — Вацлав Хаб «Мариинск» — "Новый мир", №12, 2022, сс. 9-77.

Эссе 
2018 Как я не стал буржуем.

Разное 
2017 Ответы на вопросы журнала "Эсквайр".

Награды и номинации 
 1983, «Московский комсомолец» — премия за лучший юмористический рассказ года;
 1992, номинация, Букеровская премия — роман «Шизгара или незабвенное сибирское приключение»;
 1997, лонг-лист, Букеровская премия — «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева»;
 1998, шорт-лист премии «Анти-Букер» — «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева»;
 2000, шорт-лист премии «Анти-Букер» — «Картинки»;
 2002, номинация на премию Аполлона Григорьева — сборник рассказов «Разное»;
 2001, лонг-лист, Букеровская премия — книжка-раскраска «Самая мерзкая часть тела».
2021, лонг-лист премии Национальный бестселлер — «Love International» 
2022 лонг-лист премии Большая книга — «Никому ни за что ничего не будет: Ярослав Гашек и Ярмила Майерова. История любви».

Лауреат премии имени Юрия Казакова за лучший рассказ года:
 2003 — «Метаморфозы» — «Знамя», 2003, № 12.
 2004 — «Свет» — «Октябрь», № 8, 2004
 2005 — «Окисление» — «Новый мир», 2005, № 9.

Роман «Игра в ящик» (издательство «Время») вошел в «Список финалистов» шестого сезона литературной премии «Большая книга» (2012).

Роман «Рассказы о животных» (издательство «Время») вошел в «Список финалистов» десятого сезона литературной премии «Большая книга» (2016).

Сборник публицистики и эссе «Ушки» (Franc-Tireur, USA) получил премию «Серебряная пуля» (2012).

Премия журнала "Новый мир" по итогам 2022 года за повесть "Никому ни за что ничего не будет" и перевод с чешского повести Вацлава Хаба "Мариинск"

Избранная критика 
 Николай Александров.  "Картинки" Сергея Солоуха // «Дружба народов». — 2000.
 Александр Уланов. Изменение мифа (О книге Сергея Солоуха «Метрогипротранс. 70 лет — одна любовь, один проект») // «Русский журнал». — 2003.
 Лев Данилкин.  Сергей Солоух «Шизгара» // «Афиша». — 2003.
 Анна Голубкова. Птицы ничего не боятся (О книге Сергея Солоуха «Естественные науки») // «Новый мир». — 2009. — № 4.
 Андрей Немзер.  Доигрались  О новом романе Сергея Солоуха // «Московские новости». — 2009. — № 4.
 Александр Чанцев. Сергей Солоух. Ушки. USA, «Franc-Tireur»  // «Новый мир». — 2012. — № 6.
 Владимир Березин. Служитель культа (Сергей Солоух. «Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека») // «Новый мир». — 2015. — № 8.
 Леонид Юзефович. Писатель Леонид Юзефович дает советы, что почитать (О книге Сергея Солоуха «Рассказы о животных») // «Собака». — 2016.
 Станислав Секретов. Тем больше я люблю собак (О книге Сергея Солоуха «Рассказы о животных») // «Знамя». — 2017. — № 3.
 Михаил Эдельштейн. «Игра в ящик» — ключевой русский роман XXI века // «Афиша». — 2017.
 Сергей Самойленко. Фасеточный роман // «FB». — 2021.
 Илона Шевцова. Обзор  номера 3 журнала  "Новый мир" за 2022 год (Никому ни за что ничего не будет)  // «Печорин». — 2022.

Ссылки 
 Бюллетень «ЗаппазУхОй», посвящённый Фрэнку Заппе
 «Картинки»
 Сергей Солоух на Вавилоне
 
 Интервью с Сергеем Солоухом. Книжное обозрение.

Писатели России по алфавиту
Литераторы, известные под псевдонимами